Le terme Dagenais est un patronyme de famille d'origine française.

Patronyme 

 Benoît Dagenais (1953-), acteur québécois ;
 Camille A. Dagenais (1920-2016), ingénieur québécois, ancien président du groupe SNC-Lavalin ; 
 Luc-Martial Dagenais, acteur franco-ontarien ;
 Marcel Dagenais, mathématicien et économiste québécois ;
 .

Toponyme 

 Rivière Dagenais, cours d'eau traversant Poularies, Sainte-Germaine-Boulé et Palmarolle, dans la MRC Abitibi-Ouest au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme